Junger Mann steht für
 Grube Junger Mann
 Zeche Junger Mann & September
 Junger Mann (Roman), Roman von Wolf Haas

Siehe auch:
 Jungmann
 Jüngling